Konditionierung steht für:

 Konditionierung, in der Lernpsychologie das Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern
 Konditionierung (Polyamid), Lagern von Kunststoff bis zum Gewichtsausgleich durch Wasseraufnahme
 Konditionierung (HSZT), vorbereitende Phase auf eine hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT)
 Konditionierung von radioaktivem Abfall, Überführung in stabilen Zustand, siehe Radioaktiver Abfall #Konditionierung

konditionieren bezieht sich auf:
 konditionieren (Schleifen), Aufbereitung von Schleifscheiben, vor der ersten Bearbeitung oder nach Verschleiß
 konditioniertes Medium, genutzt zur Ernährung von Zellen in Zellkulturen, siehe Fütterzellen

Siehe auch:
 Vorkonditionierung (numerische Mathematik)

 Konditionierer (Landwirtschaft)
 Kondition/Konditional (Begriffsklärung)